Родопи може да означава:

 Царица Родопа, древнотракийска и гръцка митология
 Родопи - планина в България и Гърция;
 Родопа – късноримска и византийска провинция oк. 293 – 640-тe г.
 Родопа (астероид);
 Родопи – село в Южна България;
 Община Родопи - една от съставните общини на Област Пловдив с административен център Пловдив (но без да го включва);
 Родопи (ном) - ном в Гърция с административен център Гюмюрджина;
 Родопи (списание) – българско списание;
 Родопа (Смолян) – български футболен отбор.
 Родопа (месокомбинат)
 Родопи (цигари), марка цигари